Чемпионат Парагвая по футболу 2003 () — 69-й сезон чемпионата Парагвая по футболу.

Участники

Апертура 2003

Первая фаза

Финальная фаза

Группа 1

Группа 2

Финал

Клаусура 2003

Дополнительный матч за 1-е место

Сводная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте soccerway.com
 Чемпионат Парагвая 2003 на rsssf.com

2003
Парагвай
2003 год в Парагвае